Лангвис () — деревня и бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

До 2012 года имела статус отдельной коммуны. 1 января 2013 года вошла в состав коммуны Ароза. Входит в состав региона Плессур (до 2015 года входила в округ Плессур).

Население составляет 295 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3924.

Герб 
Блазонирование: на жёлтом (золотом) фоне — синяя булава. Мотив продиктован победой в 1798 году. Цвета исторических .

География 
Лангвис лежит в 14 км восточнее Кур. На юге граничит с коммуной Ароза в верховьях реки Плессур, на востоке — с Сапюном и на северо-востоке — с Фондеем. С западной стороны долина обрывается скалистой кромкой. Над долиной возвышаются горы Матьиш Хорн (2461 м) и Хистенштайн (2473 м). Прежду Фондей и Сапюн были важными населёнными пунктами Лангвиса, но с XX века здесь люди проживают лишь в летнее время.

Из общей территории 55 км2 почти половина (2’675 га) заняты пастбищами, 1’509 га — преимущественно гористая местность, 1’237 — растительность и леса, 64 га обжиты людьми.

История 

Люди проживают на этой территории с XIII века. В 1307 году сюда пришли вальзерцы, которые сначала заселили высокогорные места вроде Фондея, Сапюна и Медергена, затем расселились далее.

Немецкое название Petrus an der Wise впервые появилось в 1300 году, в 1384 году распространилось на возведённую церковь (guot genannt die Lang wise). Часто цитируемый акт 998 года является подделкой 1656 года.

До 1338 года местность находилась под контролем , затем до 1479 года перешло в управление других знатных фамилий пока не попало в подчинение Габсбургов. Область Лангвис, включая Вальцерн и Праден, получила ряд привилегий. Среди них — право выбора руководителей. С 1436 года они относились к . Вопреки распространяемому австрийцами религиозному учению, местные жители следовали реформаторским заповедям  из Лавина. В 1622 году жители Лангвиса выступили против австрийских войск во время , как часть Тридцатилетней войны. Между 1652 и 1657 годами жители выкупили у австрийского правительства эти земли.

Население 

В 2004 году из 285 жителей 271 назвали себя швейцарцами.

Политика 
В местный орган власти входят пять государственных служащих.

Достопримечательности 

 В 1914 году для железнотранспортной системы на высоте 62 метра построен Лангвисский виадук из бетона и стали протяжённостью 284 метра.
 Природные пирамиды Steinmannli
 Реформистская церковь, которая до Реформации называлась в честь Девы Марии. От первой постройки церкви 1384—1385 года сохранились башня, стены нефа, несколько росписей. В 1488 году церковь перестроили в позднеготическом стиле.

Примечания

Литература 
 C. Fischer: . Manatschal Ebner & Cie., Chur 1905.
 Hans Danuser/Walser-Vereinigung Graubünden (Hrsg.): . Verlag Walser-Vereinigung Graubünden, Splügen 1997.
 Fritz Maron, Ferdinand Zai: . Eigenverlag Verein für Naturschutz und Heimatkunde Arosa, Arosa (o. J. um 1948).
 Erwin Poeschel: Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden II. Die Talschaften Herrschaft, Prättigau, Davos, Schanfigg, Churwalden, Albulatal. (= Kunstdenkmäler der Schweiz. Band 9). Hrsg. von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK. Bern 1937. DNB 811066703.

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Граубюндена
Упразднённые коммуны Граубюндена